Отверженные () — мексиканская мелодрама с элементами драмы и криминала 1974 года производства Televisa, являющиеся экранизацией одноимённого романа Виктора Гюго.

Сюжет 
XIX век, Франция. Жан Вальжан выходит из тюрьмы после 20-летнего тюремного заключения из-за того, что он украл хлеб чтобы прокормить свою сестру и ребёнка, которые были в нищете. Люди знают о его тюремном прошлом, и поэтому никто не хочет его видеть и принимать в качестве гостя кроме епископа Мириэля. У его семьи по прежнему проблемы с деньгами, и он хочет ограбить епископа, но когда тот понял, что его семья находится в бедственном положении, то простил его. Вскоре после этого Жан последовал совету епископа и стал богатым промышленником, вдобавок этому он изменил своё имя и возглавил деревню. Фантан действительно находится в нищенском положении, у неё есть дочь Косетте. Её несправедливо уволили с работы, из-за чего она оказалась на грани краха и стала заниматься проституцией. В один прекрасный день к ней пришёл Жан Вальжан и во время оказания ему сексуальных услуг, он поинтересовался, почему её несправедливо уволили с работы. Вскоре она заболеет туберкулёзом и наступит смерть, тогда Жан Вальжан займётся воспитанием Косетте.

Создатели телесериала

В ролях 
 Серхио Бусмтаманте - Жан Вальжан
 Бланка Санчес - Фантине
 Эдит Гонсалес - Косетте (ребёнок)
 Диана Брачо - Косетте
 Антонио Пасси - Хаверт
 Карлос Анчира - священный брат Тернандьер
 Магда Гусман - священная сестра Тернандьер
 Росио Брамбила - Эпонина (ребёнок)
 Мария Рохо - Эпонина
 Луис Торнер - Марио Понтмерку
 Анхель Гараса - Обиспо Муриэль
 Отто Сирго - Феликс Томлоес
 Андреа Котто - Аселма
 Магда Альер - сестра Маглиоре
 Алехандро Чангеротти - Фаучелевент
 Фернандо Солер - священный брат Гильенорманд
 Марилу Элисага - священная сестра Гильенорманд
 Росенда Монтерос - священная сестра Симплисия
 Алисия Паласиос - священная сестра Перпетуа
 Алисия Монтойя - матушка Абадеса
 Хосе Луис Хименес - Мабеуф
 Эктор Бонилья - Херард
 Энрике Нови - Луис
 Сильвия Суарес - сестра Жана Вальжана
 Сокорро Авелар - Келадора
 Норма Хименес Понс - Мария Антониэта
 Карина Дюпрес - рабыня
 Антонио Раксель - Барон де Понтмерци
 Росарио Гранадос - Маргарита
 Маргот Вагнер - рабыня
 Худи Понте - священная сестра Боргон
 Глория Хордан - Терессе
 Карлос Аргуелес - Гавроче
 Марио Хименес Понс - Андрес
 Рауль Исагирре - Теодуло
 Хосефина Эскобедо
 Хорхе Мондрагон
 Луис Миранда
 Пилар Соуса
 Хесус Гомес
 Гильермо Хиль
 Глория Эстрада
 Ригоберто Кармона
 Франсиско Г. Ролон
 Исаин Давилла
 Луис Мануэль Харамильо
 Армандо Акоста
 Хайме Вега
 Одисео Бичир
 Кармен Кортес
 Эрнесто Касильяс
 Адан Алкосер
 Хосе Луис Амаро
 Сальвадор Перес
 Эдуардо Борха

Ссылки 
 Краткая информация.
 Информация в социальной сети Facebook.
 Отрывок из телесериала в Youtube.

Телесериалы Мексики 1974 года
Телесериалы на испанском языке
Драматические телесериалы Мексики
Исторические телесериалы Мексики
Криминальные телесериалы Мексики
Мелодраматические телесериалы Мексики
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Экранизации романа «Отверженные»